Кнауф — фамилия немецкого происхождения.

Кнауфы 
 Кнауф, Андрей Андреевич (Петер Андреас; 1765—1835) — купец 1-й гильдии, крупный горнозаводчик, заводовладелец, арендатор Златоустовского, Саткинского, Кусинского, Миасского и Артинского заводов.
 Фальц-Фейн, Софья Богдановна (урожденная София Луиза Кнауф; 1835—1919) — крупная предпринимательница конца XIX — начала XX веков.
 Кнауф, Эрих (1895—1944) — немецкий журналист, писатель и поэт-песенник.

Другое 
 Knauf — немецкая компания стройматериалов.